Блэйк Тауэр () — персонаж издательства Marvel Comics. Он существует в рамках основной Вселенной Marvel.

История публикации 
Блейк Тауэр впервые появился в Daredevil #124 и был создан Марвом Вольфман и Бобом Брауном.

Вымышленная биография 
Родился в Нью-Йорке, Блейк стал блестящим адвокатом и открыл свою собственную юридическую фирму. После просмотра столкновения между Сорвиголовой и новым Торпедо, Блейк соревновался с Фогги Нельсоном на пост окружного прокурора, и его кампания одержала полную победу. Среди его первых задач была официальная презентация на компьютере В.О.П. (Всемирные Закоренелые Преступники) доктора Армстронга Смита.

После короткой встречи с Героями по найму Люком Кейджем и Железным Кулаком, Блейк имел дело с оправданиемЧеловека-Паука против обвинения в смерти Джорджа Стейси и Нормана Озборна. Он также пытался помочь Человеку-пауку от нападок Джона Джеймсона, Спенсера Смайта и Паука-убийцы.

Впоследствии Блейк собрано отложенное дело Капитана Америки о Батроке Прыгуне. Это сделало его врагов в нескольких криминальных кругах, и он стал мишенью для киллера, и он был спасен благодаря вмешательству Люка Кейджа и Железного Кулака. Тауэр участвовал в судебных процессах против Бумеранга и Карателя, потом убедил суперзлодея Слайда работать и привлек своего бывшего работодателя для отмывания денег. После убийства коллеги Жана Девольфа, Тауэр содействует в процессе единственного подозреваемого, Пожирателя грехов и роспуске Героев по найму, после процедуры, чтобы вывести Неда Лидса в США.

После долгого общения с Женщиной-Халком , который закончился из-за героини беспокойную жизнь, Блейк участвовал в суде над Питером Паркером во время Саги о клонах.

Тауэр позже участвовал в суде над Зимним солдатом за его предыдущие действия.

Вне комиксов 
Блэйк Тауэр постоянный персонаж в телесериалах Netflix, входящих в Кинематографическую вселенную Marvel. Он изображен Стивеном Райдером.
 Блейк дебютирует во 2 сезоне телесериала Сорвиголова. Он предстает в образе помощника окружного прокурора Манхэттена , Саманты Рейес. Ему приходится помогать Нельсон & Мердок, после того как один из их клиентов был убит Карателем и Карен Пейдж показывает Блейку доказательства того, что Рейес, в случае чего, использует его как козла отпущения.После того, как Рейес была застрелена в своем офисе людьми, работающими на Кузнеца, Блейк приносит присягу в качестве нового окружного прокурора.
 В телесериале Люк Кейдж, Блейк появляется в серии "Теперь ты моя" во время пребывания в заложниках у Гремучника в Гарлемском раю. Он сообщает инспектору Присцилле Ридли о переговорах Мэрайи Диллард с городскими чиновниками, чтобы поставить полицию Нью-Йорка из Аварийного служебного блока с пулями Иуда. Блейк серьезно озабочен действиями, опасаясь что пули Иуда могут сделать, если они попадают в руки преступников.
 Хоть Блэйк и не был показан в Защитниках, его упомянул начальник Мисти Найт, капитан Стрибер, когда Мэтт, Люк и Джессика были вынуждены поделиться с ним информацией о Руке.

Примечания 

Персонажи комиксов, появившиеся в 1975 году
Персонажи Сорвиголовы
Вымышленные юристы